Numancia kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Numancia, kommun, Västra Visayas, Province of Aklan,

Mexiko 

 Numancia, Mexiko, ort, Durango, Gómez Palacio, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar